Sega Mega Drive Classics, или Sega Genesis Classics — сборник игр для консоли Sega Mega Drive/Genesis, выпущенный Sega 1 июня 2010 года в Steam для платформ Linux, macOS и Windows. Поддерживаемые игры разделены на пять «выпусков» (), которые выпускались на физических носителях (кроме пятого выпуска) и через цифровую дистрибуцию.

Steam-версии «выпусков» не содержали игр серии Sonic the Hedgehog и ToeJam & Earl, они продавались в отдельных сборниках.

Позднее Sega переиздала первые четыре «выпуска» (46 игр) на четырёхдисковом издании Sega Genesis Classic Collection: Gold Edition (Sega Mega Drive Classic Collection: Gold Edition для регионов PAL).

28 апреля 2016 года Sega выпустила бесплатное приложение Sega Genesis Classics Hub/Sega Mega Drive Classics Hub, представляющее собой виртуальное окружение, стилизованное под детскую комнату фаната игр консоли. Все последующие переиздания игр Sega делала в качестве DLC (приобретаемых отдельно или в составе коллекций) к этому приложению. Приложение поддерживает Steam Workshop, благодаря чему пользователи могут создавать и делиться ROM-хаками к играм. Все игроки, которые имели отдельные ранее приобретённые в Steam игры получали их в виде DLC к Sega Genesis Classics Hub/Sega Mega Drive Classics Hub бесплатно.

В 2018 году Sega выпустила сборники всех поддерживаемых официально (без использования Steam Workshop) игр (за некоторыми исключениями) под названием Sega Genesis Classics/Sega Mega Drive Classics для PlayStation 4 и Xbox One. В сборнике также используется приложение Sega Genesis Classics Hub/Sega Mega Drive Classics Hub, но имевшее на момент выхода дополнительные возможности в виде достижений и перемотки назад игрового процесса. Позднее эти возможности появились и в Steam-версии. Дополнительно к этому, для некоторых игр можно выбирать региональные издания. 6 декабря 2018 года сборник был выпущен для Nintendo Switch.

Поддерживаемые игры

Примечания 

Компьютерные игры, изданные Sega
Компьютерные игры 2010 года
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Сборники компьютерных игр